Le Ban Manush (indo-aryen : homme singe) serait une créature ressemblant au bigfoot observé au Bangladesh, en Inde et au Népal pour la première fois durant l'Antiquité. Il vivrait dans les montagnes et les forêts et mesurerait 6,1 mètre de haut.

Notes et références 

Culture indienne
Culture népalaise
Culture bangladaise
Hominidé cryptide